Brześć puede referirse a:
 Brest (), ciudad de Bielorrusia conocida anteriormente como Brest-Litovsk;
 Brześć Kujawski, un pueblo de Polonia;
 Brześć, una aldea de Polonia.